«Золото́й петушо́к»:

 «Золотой петушок» — опера Николая Римского-Корсакова, написанная в 1908 году по «Сказке о золотом петушке» Александра Пушкина (либретто Владимира Бельского).
 «Золотой петушок» — опера-балет, поставленная в 1914 году труппой Русский балет Дягилева по опере Николая Римского-Корсакова в Опера́, Париж.
 «Золотой петушок» — задник декорации Натальи Гончаровой к третьему акту оперы-балета «Золотой петушок» постановки 1914 года.
 «Золотой петушок» — балет без участия оперных певцов, поставленный в 1937 году силами труппы Русский балет полковника де Базиля на сюиту по музыке к опере Римского-Корсакова в аранжировке Николая Черепнина в Ковент-Гардене, Лондон.
 Золотой петушок — персонаж сказки А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке».

См. также 
 Золотой петух (значения)